Goran Jurić, były chorwacki piłkarz
 Mario Jurić, chorwacki piłkarz, zawodnik Szynnika Jarosławl
 Predrag Jurić, chorwacki trener piłkarski, szkoleniowiec NK Međimurje
 Ivan Jurić, chorwacki piłkarz, zawodnik NK Zadar
 Zvonimir Jurić, chorwacki piłkarz, zawodnik NK Zadar
 Frank Jurić, australijski piłkarz chorwackiego pochodzenia, zawodnik Hannover 96
 Marija Jurić Zagorka, chorwacka pisarka i dziennikarka